Mpenza est le patronyme de plusieurs personnes :

 Émile Mpenza (1978) - footballeur belge originaire de la République démocratique du Congo

 Mbo Mpenza (1976) - footballeur belge originaire de la République démocratique du Congo